Michał Kociuba (-1931), lekarz, wizytator szkół
 Michał Kociuba, rajdowiec